MVO steht für:
 Member of the Royal Victorian Order, niedrigste Ordensstufe des britischen Hausordens
 Molkerei-Verband für Ostfriesland, ehemaliges Molkereiunternehmen in Leer (Ostfriesland)
 Montserrat Volcano Observatory, Vulkanobservatorium auf Montserrat
 Flugplatz Mongo, Flughafen im Tschad (IATA-Code)

mvo steht für:
 Marovo (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache vom New-Georgia-Archipel, Salomonen

Abkürzung